Даре (Daret):
 Даре — название на пехлеви (персидский доисламский язык) современного ударного музыкального инструмента дойра.

Фамилия 
 Даре, Гастоне (1918—1976) — итальянский фехтовальщик-саблист и политический деятель.
 Даре, Жак (ок. 1401 — ок. 1468) — фламандский художник;
 Даре, Пьер (ок. 1604—1678), полное имя Pierre Daret de Cazeneuve) — французский художник и гравёр.

Топоним 
Даре — коммуна в Италии.